Inesiosporium är ett släkte av svampar. Inesiosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Inesiosporium